Niavaran peut se référer à:
 Niavaran, un district du nord de Téhéran, en Iran.
 Palais de Niavaran, un ancien palais royal dans ce district.
 Parc Niavaran, un parc portant le nom du district dans lequel il est situé.

Téhéran